Imię
 Bryan, Brian, Brajan – imię męskie

Miejscowości w USA
 Bryan – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Williams
 Bryan – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Brazos
Gminy w USA
 Bryan (ang. Bryan Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone
 Bryan (ang. Bryan Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene
 Bryan (ang. Bryan Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 Bryan (ang. Bryan Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Jackson
 Bryan (ang. Bryan Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Stone
 Bryan (ang. Bryan Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Douglas
 Bryan (ang. Bryan Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Thurston
 Bryan (ang. Bryan Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Surry
 Bryan (ang. Bryan Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Griggs
 Bryan (ang. Bryan Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Charles Mix
Hrabstwa w USA
 hrabstwo Bryan (ang. Bryan County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Bryan (ang. Bryan County) – w stanie Oklahoma

Osoby noszące nazwisko Bryan
 Bob Bryan (ur. 1978) – amerykański tenisista, brat Mike'a
 Daniel Bryan (ur. 1981) – amerykański wrestler
 David Bryan (ur. 1962) – amerykański muzyk i kompozytor
 Dora Bryan (1923–2014) – angielska aktorka 
 Jimmy Bryan (1927–1960) – amerykański kierowca wyścigowy
 Mike Bryan (ur. 1978) – amerykański tenisista, brat Boba
 Richard Bryan (ur. 1937) – polityk amerykański
 Sabrina Bryan (ur. 1984) – amerykańska tancerka i aktorka, wokalistka zespołu Cheetah Girls
 William Bryan (1869–1925) – polityk amerykański, kandydat partii demokratycznej na prezydenta USA w latach 1896, 1900 i 1908
 Zachery Ty Bryan (ur. 1981) – amerykański aktor